Хаммонд, Хэммонд () — фамилия и топоним.

 Топоним
 Хаммонд — город в штате Миннесота, США.
 Хаммонд — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Хаммонд — город в штате Индиана, США.

Другое 
 Орган Хаммонда — наиболее известная в мире марка электрооргана.

См. также 
 Хаммон
 Хаммо
 Хамм